Szwedzka Formuła 3 w sezonie 1989 – dwudziesty szósty sezon Szwedzkiej Formuły 3.

Sezon składał się z ośmiu eliminacji. Mistrzem został Jan Nilsson, ścigający się Reynardem 883.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

1989 w sportach motorowych
1989
1989 w Szwecji